Luc Durand (1929-), architecte québécois ;
 Luc Durand (1935-2000), comédien québécois.